Фрајбург може бити:

 Фрајбург, град у Немачкој у савезној држави Баден-Виртемберг на падинама јужног Шварцвалда.
 Фрајбург (Унструт), општина у њемачкој савезној држави Саксонија-Анхалт у округу Бургенланд.
 Фрајбург (Елба), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Штаде.